vista-alegrensi – abitanti di Vista Alegre (Brasile)
vista-alegrensi – abitanti di Vista Alegre do Alto
vista-alegrensi – abitanti di Vista Alegre do Prata